Zazie steht für:

 Zazie (Film), französischer Film von Louis Malle (1960)

Personen:
 Zazie (Isabelle Marie Anne de Truchis de Varennes; * 1964), französische Sängerin
 Zazie (Künstlerin) (Evi Moechel; * 1956), deutsche Computerkünstlerin
 Zazie de Paris (Solange Dymenzstein; * vor 1950), französische Schauspielerin und Sängerin

Siehe auch:
 Zazie in der Metro, Romans von Raymond Queneau (1959)
 Zazie dans le métro